Граф Володимир Васильович Левашов ( 30 листопада 1834 —  26 травня 1898) — генерал від артилерії, учасник Кримської війни, член «Баранівської комісії». Кутаїський військовий губернатор, градоначальник Одеси (1874—1878). Представник роду Левашових, власник палацу в Гаспрі (з 1865 року).

Біографія 
Молодший син В. В. Левашова, фаворита Миколи I. Народився 30 листопада 1834 року. Закінчив Пажеський корпус і Михайлівське артилерійське училище по першому розряду. 13 серпня 1852 року визначено корнетом на службу в лейб-гвардійський гусарський полк.

5 червня переведений в кінно-артилерійську легку батарею. 11 червня 1854 року призначений ад'ютантом до Його Імператорської Високості Великому князю Михайлу Миколайовичу. У 1856 році відряджений до Парижа для складання Імператору Наполеону III гармати. 2 грудня 1858 року призначений членом комітету про поліпшення штуцерів і рушниць.

24 серпня 1860 року член дорадчої збройової комісії тимчасового артилерійського комітету. З 1 вересня 1861 року світовий посередник селянських справ Санкт-Петербурзького повіту.

30 серпня 1862 отримав звання полковника. 24 квітня того ж року призначений виконуючим посаду керуючого тимчасовим відділенням головного управління намісника Кавказького у справах цивільного пристрої Кавказького і Закавказького краю. 8 листопада 1866 отримав звання генерал-майори, з призначенням бути при наміснику Кавказькому і з зарахуванням по польовій кінній артилерії.

Призначено Кутаїський військовим губернатором. З 27 вересня 1871 року — Його Імператорської Величності. 28 вересня 1874 звільнений з посади кутаїського губернатора. 17 серпня 1876 року призначений градоначальником Одеси. 14 вересня 1878 року відрахований з посади градоначальника Одеси.

30 серпня 1880 отримав звання генерал-лейтенанта з призначенням бути при міністерстві внутрішніх справ. 15 березня 1882 відряджений до Тіфліса для участі в комісії по перегляду діючих узаконень про громадянському управлінні на Кавказі і перебування в становищі в цій справі.

2 березня 1885 року призначений складатися по військовому міністерству з залишенням по польовій кінній артилерії, а 30 серпня 1894 року в був переведений в генерали від артилерії. Помер чотири роки по тому, залишивши спадкоємцям значний левашовський стан. Похований в Духівському церкви Олександро-Невської лаври.

Пам'ять 
Вулиця Карантинна в Одесі в пам'ять Левашова звалася Левашовською (1881—1927).

Родина 

Дружина — графиня Ольга Вікторівна Паніна (1836—1904), фрейліна двору (1854), старша дочка міністра юстиції графа В. М. Паніна. За відгуком сучасників, була жінка світська, блискучого розуму і незвичайних здібностей. У шлюбі народилися:

 Марія (1859—1938), вийшла заміж за князя Леоніда В'яземського; їх молодшому синові згодом було дозволено прийняти титул графа Левашова.
 Василь (1862—1880), похований поруч з батьками.
 Катерина, в заміжжі за Костянтином Івановичем Ксідо, власниця садиби Осиковий Гай.
 Євгенія (1873—1877)

Примітки

Джерела 
 Столетие военного министерства. 1802—1902: Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. Книга 2. — Санкт-Петербург: Тип. М. О. Вольф, 1909. стор 647—648.
 Список генералам за старшинством. Виправлено по 1 вересня 1897 року. — СПб., 1897. — С. 70.

Посилання 
Генерали від артилерії (Російська імперія)
Градоначальники Одеси
Посилання на Вікісховище безпосередньо в статті
Померли 1898
Померли 26 травня
Народились 1834
Народились 30 листопада